Loma Bonita kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Barrio Loma Bonita, ort, Oaxaca, Constancia del Rosario, 
 Loma Bonita, Loma Bonita, 
 Loma Bonita, Texistepec, 
 Loma Bonita kommun, Oaxaca, 
 Loma Bonita, Pantepec, 
 Loma Bonita, Misantla, 
 Loma Bonita (södra Álamo Temapache kommun), 
 Loma Bonita, Tepoztlán, 
 Loma Bonita, Valle de Bravo, 
 Loma Bonita, Ocoyoacac, 
 Loma Bonita, Eloxochitlán, 
 Loma Bonita, San Pedro Ixtlahuaca, 
 Loma Bonita, Cuautepec de Hinojosa, 
 Loma Bonita (östra Álamo Temapache kommun), 
 Loma Bonita, Villa Corzo, 
 Loma Bonita, Ajalpan, 
 Loma Bonita, Tehuipango, 
 Loma Bonita, San Juan Evangelista, 
 Loma Bonita, Yecapixtla, 
 Loma Bonita, Vega de Alatorre, 
 Loma Bonita, Ayala, 
 Loma Bonita, Maravilla Tenejapa, 
 Loma Bonita, Guanajuato, Romita, 
 Loma Bonita, Frontera Comalapa, 
 Loma Bonita, Atlixtac, 
 Loma Bonita, San Luis Acatlán, 
 Loma Bonita, Acatepec, 
 Loma Bonita, Santa María Colotepec, 
 Loma Bonita, San Miguel Soyaltepec, 
 Loma Bonita, Tizayuca, 
 Loma Bonita, Cañada Morelos, 
 Loma Bonita, Motozintla, 
 Loma Bonita, Altotonga, 
 Loma Bonita, Xalapa, 
 Loma Bonita, Cutzamala de Pinzón, 
 Loma Bonita, Copanatoyac, 
 Loma Bonita, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, 
 Loma Bonita, Siltepec, 
 Loma Bonita, Oaxaca de Juárez, 
 Loma Bonita, Atzalan, 
 Loma Bonita, Santa Catarina Yosonotú, 
 Loma Bonita, Ocosingo, 
 Loma Bonita, Tlaxco, 
 Loma Bonita, Metlatónoc, 
 Loma Bonita, Michoacán de Ocampo, Buenavista, 
 Loma Bonita, Lafragua, 
 Loma Bonita, Carrillo Puerto, 
 Loma Bonita, Nayarit, Santiago Ixcuintla, 
 Loma Bonita, Piaxtla, 
 Loma Bonita, Cotaxtla, 
 Loma Bonita, San Blas Atempa, 
 Loma Bonita, San Luis Potosí, Santa María del Río, 
 Loma Bonita, Hueytamalco, 
 Loma Bonita, Ahuacuotzingo, 
 Loma Bonita, La Trinitaria, 
 Loma Bonita, Jalisco, Ocotlán, 
 Loma Bonita, Chichiquila, 
 Loma Bonita, Libres, 

Robotskapade Mexikoförgreningar